— поэма английского поэта Перси Шелли, элегия на смерть Джона Китса.
  — испанская поэтическая премия.